Justified (album), een muziekalbum van Justin Timberlake uit 2002
 Justified (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie